Луис има више значења:
 Округ Луис (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк
 Округ Луис (Ајдахо), је округ у америчкој савезној држави Ајдахо
 Округ Луис (Вашингтон), је округ у америчкој савезној држави Вашингтон
 Округ Луис (Западна Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Округ Луис (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Луис (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Луис (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Луис (Висконсин), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Висконсин
 Луис (Колорадо), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Луис (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Луис (Делавер), је град у Округу Сасекс у америчкој савезној држави Делавер
 Луис (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Луис (Мисисипи), је град у америчкој савезној држави Мисисипи
 Луис (Тексас), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас

 Луис (митраљез), оружје
 Љубиша Стојановић Луис, певач